В астрономии приполярные или циркумполярные созвездия — это созвездия, которые никогда не опускаются ниже горизонта, если смотреть с полюсов или же на данной широте Земли. Все остальные созвездия из-за вращения Земли и осевого наклона относительно Солнца называются сезонными или заходящими созвездиями.  

Звёзды и созвездия, которые являются незаходящими, зависят от широты пункта наблюдения. В Северном полушарии некоторые звёзды и созвездия северной небесной полусферы  всегда будут видны на небе. То же самое относится и к Южному полушарию, где определённые звёзды и созвездия всегда будут видны на небе. Северный полюс мира ,в настоящее время отмеченный Полярной звездой, от которой он отдалён на расстояние менее 1°, всегда имеет азимут, равный 0. Высота полюса над горизонтом всегда совпадает с широтой пункта наблюдения. В Северном полушарии все астрономические объекты со склонением больше А=90°- φ являются незаходящими. Аналогично в Южном полушарии все объекты со склонением меньше A  =-90°+φ являются незаходящими. Все звёзды со склонением больше A   являются незаходящими. Они никогда не исчезают под горизонтом, так как их круговорот полностью происходит выше горизонта, поэтому видны в любое время года и суток. Из-за этого качества они уже в старину использовались для навигации.

Если смотреть с Северного полюса, все полностью видимые созвездия к северу от небесного экватора являются циркумполярными, а также созвездия видимые к югу от небесного экватора, если смотреть с Южного полюса. На экваторе циркумполярных созвездий не бывает.  Как видно из определения, данного выше, на средних северных широтах (севернее 40–50° с.ш.), циркумполярные созвездия включают:
 Большая Медведица;
 Малая Медведица;
 Дракон;
 Цефей; 
 Кассиопея;
 Жираф .

Соответственно, на средних южных широтах (южнее 40–50° ю.ш.), циркумполярные созвездия включают:
  Октант;
 Райская Птица;
 Павлин; 
 Индеец;
 Тукан;
 Южная Гидра;
 Столовая Гора.

См. также 
 Незаходящая звезда

Примечания 

Наблюдательная астрономия